Osoby o tym nazwisku:
 Alicja Nowińska – polska plastyczka, malarka
 Anna Nowińska – polska okulistka
 Ewa Nowińska – polska prawniczka
 Jolanta Nowińska – polska aktorka teatralna i filmowa